Fear [fír], (angl. strach) může být:

 Fear (album, John Cale) – album Johna Calea z roku 1974
 Fear (album, Toad the Wet Sprocket) – album skupiny Toad the Wet Sprocket z roku 1991
 Fear (album, Royal Hunt) – album skupiny Royal Hunt z roku 1999
 Fear (skupina) – americká punk rocková skupina
 Fear Factory – americká death metalová skupina